Quadrat est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :
 Quadrat, un carré virtuel (c'est-à-dire non tracé) dans lequel s'inscrit normalement chaque hiéroglyphe dans l'écriture égyptienne.
 Quadrat d'Athènes, un des Septante disciples.
 Quadrat (mort entre 249 et 259), ou Codrat, martyr à Nicomédie en Bithynie sous Dèce ou Valérien, saint chrétien fêté le 7 mai ou le 8 mai.